У фіналі Джон Макінрой переміг Кріса Льюїса з рахунком 6–2, 6–2, 6–2.

Джиммі Коннорс був чемпіоном попереднього року і першим номером посіву, але в четвертому колі поступився 12-му сіяному Кевіну Каррену.

Сіяні гравці 

Меєр і Аріес знялись до початку турніру. В турнірній сітці їх замінили відповідно щасливий лузер Брюс Клідж (США) і кваліфаєр Скотт Девіс (США).

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1983 Wimbledon Men's Singles draw 

1983 у тенісі
Вімблдонський турнір